Янько́ва — фамилия, женская форма фамилии Яньков. Известные носители:
 Янькова, Анастасия Станиславовна (род. 1991) — российская спортсменка и модель, чемпионка России по тайскому боксу.
 Янькова, Елизавета Петровна (ур. Римская-Корсакова, 1768—1861) — московский старожил, оставившая воспоминания о жизни дворянской Москвы.